Pistola mitragliatrice – Arma automatica da pugno che spara proiettili da pistola
 Pistola semiautomatica – In questo caso il termine è usato impropriamente